Паррот (Пэррот) может означать:

Фамилия 
  (Alycia Purrott, род. 1983) — канадская актриса.
 Паррот, Георг Фридрих (1767—1852) — физик-изобретатель, организатор восстановления Дерптского университета, один из пионеров российского альпинизма, участник кругосветного путешествия.
 Пэррот, Демри (1969—1996) — американская актриса и модель.
 Паррот, Джейкоб Уилсон (1843—1908) — первый награждённый медалью Почёта.
 Паррот, Иоганн Фридрих (1791—1841) — естествоиспытатель и врач, первым совершивший восхождение на Большой Арарат. Сын Георга Фридриха Паррота — ректора Дерптского университета.

Топоним 
  — остров в Нигерии.
 Паррот — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Пэрротт
 Parrot — виртуальная машина.